Colonia Niños Héroes kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Colonia Niños Héroes, Michoacán de Ocampo, ort, Jiquilpan, 
 Colonia Niños Héroes, Morelos, ort, Tlaltizapán de Zapata, 
 Colonia Niños Héroes, Jalisco, ort, San Pedro Tlaquepaque, 

Robotskapade Mexikoförgreningar